Вршовице могу бити:

 Вршовице (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Вршовице (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Вршовице (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република